Il doppio del torneo di tennis Washington Star International 1972, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Tom Okker e Marty Riessen che hanno battuto in finale John Newcombe e Tony Roche 3-6, 6-3, 6-2.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1972